Givry je název nebo součást názvu více míst:

 Givry (Saône-et-Loire) – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire
 Givry (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Givry (Yonne) – francouzská obec v departementu Yonne
 Givry-en-Argonne – francouzská obec v departementu Marne
 Givry-lès-Loisy – francouzská obec v departementu Marne

Externí odkazy